Уразбаево:

 Уразбаево (Ишимбайский район) — деревня в Ишимбайском районе Башкирии.
 Уразбаево (Хайбуллинский район) — деревня в Хайбуллинском районе Башкирии.